Linceu (mitologia), deïtat mitològica grega
 Linceu de Samos, poeta còmic